Tuta, capo che ricopre tutto il corpo, costituito da un solo pezzo, destinato all'abbigliamento o alla protezione.
	
 Tuta da neve	
 Tuta da moto	
 Tuta spaziale	
 Tuta anti G	
 Tuta da sub	
 Tuta mimetica	
 Tuta blu, sinonimo di operaio.

Geografia
 Tuta, comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá

Persone
 Tuta, soprannome del calciatore brasiliano Lucas Silva Melo
 Tuta, soprannome del calciatore brasiliano Moacir Bastos